Marsik o Marsic es un nombre que puede designar a tres estrellas distintas:

Lambda Ophiuchi (HD 148857), estrella binaria de magnitud 3,82.
 Kappa Herculis A (HD 145001), gigante de magnitud 5,00.
 Kappa Herculis B (HD 145000), gigante naranja de magnitud 6,23.

Las dos últimas estrellas, separadas visualmente 27 segundos de arco, forman una doble óptica y no un verdadero sistema binario.